Veldzicht (Sluis), een buurtschap in de gemeente Sluis
Veldzicht (grensbuurtschap), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Sluis en de Belgische gemeente Sint-Laureins
Veldzicht (Centrum voor Transculturele Psychiatrie), een psychiatrische kliniek in Balkbrug, onderdeel van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid